

Astronomia 
 5507 Niijima – asteroide della fascia principale
 112P/Urata-Niijima – cometa periodica appartenente alla famiglia delle comete gioviane

Geografia 
 Niijima – villaggio dell'area metropolitana di Tokyo, in Giappone
 Niijima – villaggio di Itoman, nell'Isola di Okinawa, in Giappone
 Nii-jima – isola del Giappone
 Nijima – altro nome di Nishinoshima, isola del Giappone

Persone 
 Tsuneo Niijima – astronomo giapponese

Personaggi immaginari 
 Haruo Niijima – personaggio di Kenichi
 Makoto Niijima – personaggio di Persona 5
 Sae Niijima – personaggio di Persona 5

Altro 
 Aeroporto di Niijima – aeroporto dell'omonimo villaggio dell'area metropolitana di Tokyo